Chrabusna (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chrabusna (Polonne), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne
 Chrabusna (Sboriw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw